Гарасимчук Богдан Георгійович (1944—2018) — журналіст, редактор, член НСЖУ, почесний журналіст України.
 Гарасимчук Ігор Степанович (1992—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гарасимчук Михайло Олексійович (1895—1983) — український канадський письменник.
 Орест Гарасимчук (1966) — піаніст, композитор.
 Гарасимчук Роман Петрович (1900—1976) — мистецтвознавець, музикознавець, етнолог, доктор філософії за спеціальністю, кандидат мистецтвознавства.

Також 
 Герасимчук